Ringblomssläktet (Calendula) är ett släkte av korgblommiga växter. Ringblommor ingår i familjen korgblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter